Церпински () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Церпински, Вальдемар (род. 1950) — немецкий марафонец, олимпийский чемпион.
 Церпински, Фальк (род. 1978) — немецкий марафонец и триатлонист.